Колшево — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Колшево — село в Заволжском районе Ивановской области.
 Колшево — деревня в Большесельском районе Ярославской области.